Кампу-Гранде () — португальська власна назва.

Топоніми

Кампу-Гранде (Бразилія)

Кампу-Гранде (Португалія) — парафія.
 Кампу-Гранде — станція Лісабонського метрополітену.

Див. також 
 Гранде
 Ріо-Гранде (значення)
 Рібейра-Гранде